El municipio de Byron (en inglés: Byron Township) es un municipio ubicado en el condado de Stafford en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 66 habitantes y una densidad poblacional de 0,7 personas por km².

Geografía 
El municipio de Byron se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 94.11 km², de la cual 94,05 km² corresponden a tierra firme y (0,07 %) 0,06 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 66 personas residiendo en el municipio de Byron. La densidad de población era de 0,7 hab./km². De los 66 habitantes, el municipio de Byron estaba compuesto por el 100 % blancos. Del total de la población el 1,52 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Stafford (Kansas)